AV, Av oz. av je lahko:
 kratica za Altavisto
 kratica za protivirus (angleško Anti-Virus)
 kratica za Avdio/Video

Glej tudi